Peter Luce  (nacido el 19 de septiembre de 1921, en Sheffield, Inglaterra-Towson, Estados Unidos; 7 de julio de 2006) fue un psicólogo especializado en sexología emigrado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Peter Luce consagró su obra a defender la idea de la independencia radical del «habitus social» con respecto al sexo biológico. Consideraba preponderante el concepto de sexo de asignación y de crianza. Fue considerado como la mayor autoridad mundial en hermafroditismo humano. Fundó en 1968 La Clínica de Trastornos Sexuales e Identidad Sexual, que llegó a ser el principal centro del mundo para el estudio y tratamiento de las afecciones del sexo ambiguo.

Autor de una de las más importantes obras de sexología, La vulva sibilina, que marcó la pauta en una serie de disciplinas que iban desde la genética y la pediatría a la psicología.

Biografía 
En 1944 se graduó en la Universidad de Oxford con una maestría en Psicología y otra en Educación. En 1947 emigró a los Estados Unidos para estudiar psiquiatría en la Universidad de Pittsburgh. En 1952 terminó su doctorado en la Universidad de Harvard. Desde 1951 hasta su muerte fue profesor de pediatría y psicología médica en la Universidad Johns Hopkins. Luce falleció el 7 de julio de 2006, un día antes de cumplir los 85 años, en la ciudad de Towson (Maryland).

Playboy 
Desde agosto de 1969 a diciembre de 1973, escribió en Playboy una columna del mismo título de su libro: La vulva sibilina, cuya idea consistía en que unas parte pudendas femeninas, personificadas y omniscientes, contestaban las preguntas de lectores masculinos con respuestas ingeniosas y a veces sibilinas. Hugh Hefner conoció a Peter Luce por la prensa, cuando su nombre salió relacionado con una manifestación en pro de la libertad sexual. Seis estudiantes de Columbia escenificaron una orgía, abortada por las fuerzas del orden en una tienda de campaña instalada en el campus de la universidad, y cuando pidieron su opinión sobre la realización de dicha actividad en el recinto universitario, el profesor Peter Luce, que en ese momento tenía 46 años, dijo, “Estoy a favor de las orgías en cualquier parte que se produzcan”. Esto llamó a atención de Hefner. 

No queriendo repetir en Playboy la publicación la columna de Xaviera Hollander en Penthouse :Llámame Madame, Hefner pensó que la colaboración de Luce podía centrarse en el aspecto científico e histórico de la sexualidad. Así, en sus tres primeras apariciones, “La vulva sibilina” se extendió en discusiones sobre el arte erótico del pintor japonés Hiroshi Yamamoto, la epidemiología de la sífilis y la vida sexual de San Agustín. La columna se hizo popular, pese a que no le presentaban preguntas inteligentes habida cuenta de que el interés de los lectores se dirigía más bien a las sugerencias prácticas sobre cunnilingus del “Consejero de Playboy” o a los remedios contra la eyaculación precoz. Hefner acabó sugiriéndole que escribiera él mismo las preguntas, a lo que Luce se prestó muy gustosamente.

Investigación 
Durante la mayor parte del siglo XX, la medicina ha estado utilizando el mismo criterio primitivo de asignación sexual que ya había formulado Klebs en 1876. Klebs mantenía que las gónadas de una persona determinaban su sexo. En caso de genitales ambiguos, se examinaba con el microscopio el tejido gonadal. Si dicho tejido era testicular, la persona era hombre; si ovárico, mujer. Se creía que las gónadas orientaban el desarrollo sexual de una persona, sobre todo en la pubertad. Pero resultó que las cosas eran más complicadas. Kleb inició la tarea, pero el mundo tendría que esperar otros cien años a que Peter Luce, apareciese y la llevase a buen término-

En 1955, Luce publicó un artículo titulado “Todos los caminos llevan a Roma: conceptos sexuales de hermafroditismo humano”. En veinticinco páginas, escritas en estilo directo y tono elevado, Luce sostenía que el sexo viene determinado por una serie de influencias: cromosomas, gónadas hormonas, estructuras genitales internas, genitales externos y, lo más importante, el sentido masculino o femenino de la educación. Basándose en estudios de pacientes de los servicios de endocrinología pediátrica del Hospital de Nueva York, Luce estuvo en condiciones de recopilar cuadros clínicos que mostraban el funcionamiento de esos diversos factores, poniendo de relieve que el sexo gonadal de un paciente no siempre determinaba su identidad sexual. El artículo tuvo una gran repercusión. Al cabo de unos meses, casi todo el mundo había abandonado el criterio de Klebs en favor de los criterios de Luce.

Amparado por su éxito, Luce se vio ante la posibilidad de abrir el Servicio Psicohormonal del Hospital de Nueva York. En aquellos días examinaba sobre todo a chicas con síndrome andronogenital, la forma más común de hermafroditismo femenino. Se había descubierto que la hormona cortisol, recientemente sintetizada en laboratorio, detenía la virilización que aquellas chicas solían experimentar, posibilitando su desarrollo como mujeres normales. Los endocrinólogos les administraron cortisol y Luce supervisó su desarrollo psicosexual. Aprendió mucho. En diez años de una investigación sólida y original, Luce realizó su segundo gran descubrimiento: la identidad sexual se establece en una etapa muy temprana de la vida, hacia los dos años de edad. El sexo era como la lengua materna; no existía antes del nacimiento, sino que durante la infancia se grababa en el cerebro de forma permanente. Los niños aprendían a ser hombre o mujer de la misma forma que aprendían a hablar inglés o francés.

Publicó esa teoría en 1967, en un artículo de la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra titulado “Determinación precoz de la identidad sexual: la edad crucial de los dos años”. A raíz de eso, su reputación subió por las nubes. Le empezaron a llover fondos, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford y el Instituto Nacional de Investigación.

La revolución sexual facilitaba nuevas oportunidades para un investigador con iniciativa. Durante unos años, llegar al fondo del misterio del orgasmo femenino fue una cuestión de interés nacional. O dilucidar los motivos psicológicos por los cuales determinados hombres se exhibían por la calle. En 1968, el doctor Luce abrió la Clínica de Trastornos Sexuales e Identidad Sexual. Pronto se convirtió en el principal centro dedicado a la reasignación sexual. Luce trataba todo tipo de casos: adolescentes de cuello palmeado con síndrome de Turner o jóvenes con XXY. Cuando en el hospital nacían niños con genitales ambiguos, se pedía al doctor Luce que hablara del asunto con los perplejos padres.

Referencias 

Nacidos en Sheffield